Glentui bezeichnet:

 Glentui (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Glentui River, Fluss in Neuseeland